Ганс Агбо (*1967) — камерунський футболіст.
 Кюамі Агбо — тоголезький футболіст
 Патрік Умомо Агбо — нігерійський футболіст